Purbach kan syfta på:

 Georg Peurbach (1423–1461), en österrikisk astronom
 Purbach (månkrater) – en stor krater på månen, se Lista över månens kratrar

Geografi

Österrike 

 Purbach (vattendrag i Österrike), Niederösterreich, 
 Purbach am Neusiedlersee, ort, Burgenland, Eisenstadt-Umgebung,